Keaton est un nom propre.

Patronyme  
 Buster Keaton, acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain (1895-1966)
 Camille Keaton, actrice américaine, née en 1947, petite-fille de Buster Keaton
 , actrice américaine,
 Diane Keaton, réalisatrice, actrice, productrice américaine, née en 1946
  (1969-), animateur et écrivain allemand
 Joe Keaton, acteur américain (1867-1946), père de Buster Keaton
 Josh Keaton, acteur américain
 Louise Keaton, actrice américaine (1906-1981), sœur de Buster Keaton
 Master Keaton, héros d'un manga japonais
 Myra Keaton, actrice américaine (1877-1955), mère de Buster Keaton

Pseudonyme 
 Michael Keaton, acteur américain né en 1951

Prénom 
 Keaton Ellerby, joueur canadien de hockey sur glace, né en 1988
 , acteur américain
 , actrice américaine

Autre 
 Keaton, groupe de rock belge

Homonymie de patronyme